Gaspar II de Coligny (1519-1572) — lord de Châtillon, almirante da França e líder protestante

 Coligny (Ain) — comuna francesa

 Forte Coligny — forte construído pelos franceses na ilha de Serigipe (atual ilha de Villegagnon)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história